Пирамида може да се отнася за:
 пирамида, геометрично тяло
 пирамида, строително съоръжение или сграда
 скална пирамида, скално образувание
 финансова пирамида, неустойчив бизнес-модел
 Пирамида, селище на о. Западен Шпицберген, Норвегия
 Египетски пирамиди, група паметници от Древен Египет
 „Пирамиди“, роман на Тери Пратчет